Completo – nella moda, indumento maschile a due o tre pezzi
 Tailleur – versione femminile del precedente
 Completo – nello sport, disciplina olimpica dell'equitazione
 Completo – nella teoria della complessità computazionale, tipologia di problema 
 Completo – in gastronomia, variante dell'hot dog

Pagine correlate 
 Complete

Altri progetti